Campionat Mundial de Ral·lis 2004 va començar el 23 de gener amb la 72a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb l'Austràlia l'11 de novembre. Es va ampliar el calendari de 14 a 16 curses, afegint el ral·li de Mèxic i del Japó. El pilot Sébastien Loeb va guanyar amb força diferència respecte al segon lloc obtingut per Petter Solberg.

Referències 

Competicions d'automobilisme del 2004
2004